«Велга» — российский художественный фильм 2022 года режиссёра Анастасии Нечаевой, экранизация одноимённого рассказа Ивана Бунина. Главную роль в картине сыграла Ольга Бодрова. Премьера состоялась в августе 2022 года на кинофестивале «Окно в Европу».

Сюжет 
Действие фильма происходит в маленьком северном городе. Главная героиня — Велга, дочь рыбака, которая счастлива со своим возлюбленным Кириллом. Однако в город приезжает сестра Велги Снега, которая разрушает эту идиллию.

В ролях 
 Ольга Бодрова — Велга
 Антон Федосеев — Кирилл
 Александра Тулинова — Снега
 Алексей Гуськов — отец Велги и Снеги
 Сергей Шакуров — судья
 Евгения Манджиева — Аюна
 Александр Кононец — Кубрик
 Владислав Тирон — Угги
 Андрей Филиппак

Премьера и восприятие 
Премьера состоялась в августе 2022 года на кинофестивале «Окно в Европу». В начале октября фильм участвовал в кинофестивале «Евразийский мост». 26 октября 2022 года картину впервые показали в кинотеатре («Аврора» в Санкт-Петербурге) и вышел в российский прокат 27 октября 2022 года. 

Минкульт России намерен поддержать «Велгу» в прокате. 

Рецензенты сравнивают «Велгу» со скандинавской сказкой, но при этом отмечают, что по сравнению с рассказом Бунина сценарий более реалистичен.

Примечания 

Фильмы-драмы России